Алексе́й Иса́ев:
 Исаев, Алексей Александрович (род. 1995) — российский футболист.
 Исаев, Алексей Валерьевич (род. 1974) — российский военный историк и писатель.
 Исаев, Алексей Михайлович (1908—1971) — советский конструктор ракетных двигателей, Герой Социалистического Труда.
 
 Исаев, Алексей Степанович (1924—1997) — Герой Социалистического Труда.